

Steenenkamer, hameau de la commune de Putten, dans le Putten
 Steenenkamer, village de la commune de Voorst, dans le Gueldre